Die Winmau Challenge Tour 2022 war eine Turnierserie der Professional Darts Corporation für Spieler, die sich bei der PDC Qualifying School keine Tour Card erspielen konnten. Zwischen Januar und Oktober wurden 24 Events ausgetragen.

Nachdem im Vorjahr die Challenge Tour erstmals mit separaten Turnieren für Großbritannien und Europa zweigeteilt ausgetragen wurde, kehrte man wieder zu einer gemeinsamen Serie zurück.

Die zwei besten Spieler der Order of Merit, ohne Tourcard, erhielten am Ende der Challenge Tour eine Tourcard für die PDC Pro Tour. Zudem qualifizierten sich die ersten beiden Spieler für die PDC World Darts Championship 2023. Der Erstplatzierte war zusätzlich beim Grand Slam of Darts 2023 startberechtigt. Den Plätzen drei bis acht wurde ein Startplatz bei der PDC Qualifying School 2023 finanziert. Des Weiteren erhielten sie, sofern sie dort keine Tourcard gewinnen konnten, ein Startplatz bei den UK Open 2023.

Preisgelder 
Bei jedem Event wurden folgende Preisgelder ausgeschüttet:

Events

Order of Merit 
Da Scott Williams sich bereits über die PDC Pro Tour 2022 eine Tourcard erspielen und sich darüber auch für die PDC World Darts Championship 2023 qualifiziert hatte, erhielt Danny van Trijp eine Tourcard sowie einen WM-Startplatz.

Weblinks 

 Challenge Tour auf dartn.de

2022
Dartveranstaltung 2022